Effodeildin 2016 var den 74:e säsongen av högstaligan i fotboll på Färöarna. B36 var regerande mästare men lyckades inte försvara titeln, Vikingur tog hem titeln, vilken var klubbens första mästar- och ligatitel.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Källor
 Scoresway.com

2016 på Färöarna
Fotbollssäsongen 2016
2016